Bargny désigne :
Bargny, une commune française du département de l'Oise
Bargny, une commune sénégalaise du département de Rufisque

Homonymie de toponyme